Washington Park ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Washington Park (Arizona)
 Washington Park (Delaware)
 Washington Park (Florida)
 Washington Park (Illinois)
 Washington Park (New Jersey)
 Washington Park (North Carolina)
 Washington Park (Virginia)

Parks:
 Washington Park (Chicago)
 Washington Park (Denver)
 Washington Park (Dubuque)
 Washington Park (Portland)
 Washington Park, früherer Name des Fort Greene Park in Brooklyn, New York

Siehe auch:
 Washington Park Historic District